Батогу () — село в Румунії, у повіті Бреїла. Входить до складу комуни Чирешу.
 Батогу () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Мурджешть.